Boelens est le patronyme de plusieurs personnes :

 Victor Boelens (1872-1955), architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique

 Alphonse  Boelens (1877-1936), architecte belge, représentant de l'Art nouveau en Belgique

 Michel Boelens, architecte belge fonctionnaliste ayant travaillé avec Henri Montois dans les années 1970